Nokia 6700 – model telefonu komórkowego firmy Nokia. W lutym 2010 wprowadzona została do sprzedaży specjalna edycja Nokii 6700 - Gold Edition.

Dane techniczne 
 Wyświetlacz z 16 milionami kolorów.
 Maksymalny czas czuwania: 300 godzin
 Maksymalny czas rozmowy: GSM - 300 minut; UMTS - 240 minut

Funkcje 
 Kamera wideo (maksymalny wymiar 640x480 pikseli VGA)
 Wbudowany GPS z A-GPS oraz aplikacją Nokia Maps
 Aparat 5.0 MPix (lampa błyskowa)
 akcelerometr
 Dyktafon
 Gry
 Radio
 odtwarzacz mp3
 Java MIDP 2.1

Nokia 6700 Classic Gold Edition 
Wersja Classic Gold Edition jest modelem technicznie identycznym z Nokią 6700 Classic. Dla podkreślenia ekskluzywności aparatu, producent pokrył jego obudowę 18-karatowym złotem oraz dodał wykonane z naturalnej skóry etui i 8GB kartę pamięci microSDHC. Planowane jest wprowadzenie tego modelu w lutym 2010 roku.

Bibliografia 
 Specyfikacja Nokii 6700 Classic
 Specyfikacja Nokii 6700 Classic Gold Edition

Linki zewnętrzne 
 Telefon w bazie mGSM.pl

Przypisy 

6700
Telefony komórkowe z 2009 roku